Sewastjanow (russisch ) ist der Familienname von:

 Alexander Fjodorowitsch Sewastjanow (1771–1824), russischer Naturforscher
 Boris Alexandrowitsch Sewastjanow (1923–2013), russischer Mathematiker
 Witali Iwanowitsch Sewastjanow (1935–2010), sowjetischer Kosmonaut und russischer Politiker

Siehe auch:
 Sewastjanowa, weibliche Form des Nachnamens